kataliza (glosematika)
 kataliza (kemija)